gène LIM Homebox 9 (LHX9)
Homebox, société de garde-meuble créée par Nicolas Rousselet
Home Box
Home Box Office